Фляк Ігор Романович (1975—2015) — капітан Збройних сил Україниучасник російсько-української війни.
 Фляк Микола (1899—1973) — вояк УГА, український архітектор.